Schwerstedt ist der Name folgender Orte in Thüringen:

 Schwerstedt (bei Straußfurt), Gemeinde im Landkreis Sömmerda
 Schwerstedt (Am Ettersberg), Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg im Landkreis Weimarer Land